

Toponyme 
 Baie Desolation, fjord situé au bord de la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique au Canada ;
 Pic Desolation, montagne située nord de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Desolation Peak Lookout, tour de vigie située en haut de cette montagne ;
 Desolation Wilderness, zone protégée s'étendant le long de la crête de la Sierra Nevada, dans le comté d'El Dorado, en Californie.

Voir aussi 
 Desolation Row
 Desolation Sound (film)